Titolo di opere, traducibile dall'inglese come "castelli in aria", "sogno irrealizzabile"; letteralmente "sogno da pipa", in riferimento ai sogni causati dall'oppio.
 Pipe Dream – videogioco del 1989
 Pipe Dream – album di John Williamson
 Pipe Dream – musical del 1955
 Un sogno impossibile (Pipe Dream) – film del 2002

Pagine correlate
A Pipe Dream